La Lietuvos krepšinio lyga 2020-2021, chiamata per ragioni di sponsorizzazione Betsafe-LKL, è la 28ª edizione del massimo campionato lituano di pallacanestro maschile.

Squadre Partecipanti

Stagione regolare 
Aggiornata al 3 maggio 2021.

Legenda:
      Campione di Lituania.
      Ammesse ai playoff scudetto.
  Vincitrice della Karaliaus Mindaugo taurė.

Play-off

Premi e riconoscimenti 
Lietuvos krepšinio lyga MVP:  Elvar Friðriksson, 
LKL MVP finali:  Thomas Walkup, 
Lietuvos krepšinio lyga allenatore dell'anno:  Mantas Šernius, 
Lietuvos krepšinio lyga miglior giovane:  Rokas Jokubaitis, 
Giocatore più migliorato:  Margiris Normantas, 
Lietuvos krepšinio lyga miglior difensore:  Thomas Walkup,

Squadre lituane nelle competizioni europee 

 Grassetto – Ancora in gara.

Note

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2020
Pallacanestro nel 2021
2020-2021